Натуральне число 1224
 1224 рік до нашої ери
 1224 рік нашої ери